Adolf Niedworok (1930–2011) – polski poeta i prozaik.
 Jan Niedworok (1932–2020) – polski farmakolog, płk. prof. dra hab. n med..

Przypisy